Våltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Våltjärnen, sjö i Filipstads kommun,  (18,2 ha)
Stora Våltjärnen, sjö i Filipstads kommun,  (58 ha)
Våltjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (4 ha)
Våltjärnarna, Värmland, sjö i Sunne kommun, 
Norra Våltjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Våltjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Våltjärnarna, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Våltjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Våltjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Neder-Våltjärnen, sjö i Härnösands kommun,  (10,1 ha)
Över-Våltjärnen, sjö i Härnösands kommun,  (5,73 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn